Unter Entwicklungssatz versteht man in der Mathematik folgende Sätze oder Rechenregeln:
 Entwicklungssatz der Quantenmechanik (Spektralsatz)
 Entwicklungssatz von Shannon, Satz über Boolesche Funktionen
 Laplacescher Entwicklungssatz, Rechenregel zur Berechnung von Determinanten
 Graßmannscher Entwicklungssatz, Rechenregel für das Kreuzprodukt